W najbardziej ogólnym sensie: zestaw reguł umożliwiających porozumienie. Przykładem może być protokół dyplomatyczny, wypracowany w ciągu stuleci w celu zażegnania konfliktów występujących w trakcie oficjalnych wizyt przedstawicieli obcych państw u przedstawicieli władz. W tym sensie słowo to jest też używane zamiennie z etykietą.
 Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu rozmaitych posiedzeń, zebrań, obrad, wyborów itp. Sprawozdania takie służą później do sprawdzania legalności decyzji podejmowanych przez protokołowane gremia i ew. stanowią materiał odwoławczy. 
 Ścisła specyfikacja działań jakie podejmują urządzenia komunikacyjne (faksy, modemy, komputery itp.), aby ustanowić między sobą połączenie, a następnie móc przekazywać dane. Zobacz protokół komunikacyjny.
 Jedna z nazw stosowanych dla umów międzynarodowych (zob. np. Protokół brytyjski)
 Protokół (oryg. tytuł Protocol) – film amerykański z 1984 roku
 Protokół (Le procès-verbal) – powieść J. M. G. Le Clézia z 1963 roku
 Protokół – termin używany przez zorientowane obiektowo języki programowania